

Persone
Luigi Settembrini (Napoli 1813-1876) scrittore e patriota italiano
Rinaldo Settembrino (Salerno 1927-1980) calciatore ed allenatore italiano

Altro
Classe Settembrini una classe di sommergibili
Luigi Settembrini (sommergibile) un sommergibile
Astro settembrino nome scientifico Symphyotrichum novi-belgii pianta della famiglia delle Asteraceae
Lagria hirta coleottero tenebrionidae comunemente noto come settembrino